Un solin est un dispositif visant à assurer l'étanchéité d'une construction.

Toponyme 

 Solin, une ville de Croatie, dans la banlieue de Split ;
 Solin, une localité de Croatie située sur l'île de Mljet et dans la municipalité de Mljet, comitat de Dubrovnik-Neretva.

Hydronyme 

 Solin, un petit cours d'eau français, affluent de la rive gauche du Loing, lui-même affluent de la Seine.

Personne 
 Caius Julius Solinus dit Solin, écrivain (en latin) du , auteur d'une compilation intitulée Collectanea Rerum Memorabilium, plus connue sous son nom tardif de Polyhistor

Voir aussi 
 Le Moulinet-sur-Solin, une commune française du Loiret